Il doppio del torneo di tennis Stuttgart Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Buster Mottram e Nick Saviano che hanno battuto in finale Craig Edwards e Eddie Edwards 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Frew McMillan (primo turno)
 Craig Edwards /  Eddie Edwards (finale)

 Rod Frawley /  Chris Lewis (semifinali)
 Buster Mottram /  Nick Saviano (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stuttgart Indoor 1981